Franciaország
Remoncourt, település Meurthe-et-Moselle megyében
Remoncourt, település Vosges megyében